Belägringen av Köpenhamn kan syfta på:

 Belägringen av Köpenhamn (1289)
 Belägringen av Köpenhamn (1523)
 Belägringen av Köpenhamn (1535–1536)
 Belägringen av Köpenhamn (1658–1660)
 Belägringen av Köpenhamn (1807)

Se även 
 Slaget vid Köpenhamn